Die Abkürzung GMST steht für:

 Global Mean Surface Temperature, die durchschnittliche globale Oberflächentemperatur eines Himmelskörpers über einen Zeitraum
 Greenwich Mean Sidereal Time, ein astronomisches Zeitmaß, siehe Sternzeit

GMST